Ча́щинский сельсове́т — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:

 Чащинский сельсовет — бывшая административно-территориальная единица в Московской губернии и Московской области (Волоколамский район) в 1924—1964 годах.
 Чащинский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в Мучкапском районе Тамбовской области.